Suankularb Wittayalai School é um clube de futebol da Tailândia. Seu último registro na primeira divisão foi em 1929.

Clubes de futebol da Tailândia